Матве́й Миха́йлович Карнио́лин-Пи́нский (Корнио́лин-Пи́нский) (, Малороссийская губерния — , Санкт-Петербург) — русский юрист, сенатор, действительный тайный советник.

Известен, главным образом, как участник первых политических процессов против революционеров.

Биография 
Родился в Сосницком уезде Малороссийской губернии  года в семье врача. Получил образование в Смоленской гимназии и как лучший выпускник был направлен на учёбу на казённый счёт в Главный педагогический институт в Санкт-Петербурге.

В 1816 году после окончания института был назначен учителем в Симбирскую гимназию, где до 1818 года преподавал естественную историю, технологию, коммерческие науки, в 1818—1820 годах — всемирную историю, географию и статистику и в 1821—1823 годах — логику и риторику. В 1821 году вступил в масонскую ложу «Ключи к добродетели».

В 1823 году переехал в Москву, где стал преподавать словесность в Московском (Лефортовском) кадетском корпусе и Московском театральном училище. В 1825 году, по совместительству, поступил на службу в канцелярию московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына.

В 1827 году получил должность стряпчего по уголовным делам. Во второй половине 20-х гг. XIX века сблизился с литературными и театральными кругами Москвы, писал стихи и критические статьи в московские журналы, сотрудничал в «Сыне Отечества»; подписывался «ей-ъ-ий» и «й». Встречался в московских салонах и был близко знаком с А. С. Пушкиным.

В 1831 году по протекции министра юстиции Д. В. Дашкова был переведён в Санкт-Петербург в Министерство юстиции на должность начальника 2-го отделения департамента, а через 5 лет назначен за обер-прокурорский стол (помощником обер-прокурора) в 3-м департаменте Сената. В 1838 году назначен обер-прокурором 1-го отделения 5-го департамента.

Принимал участие в работе комиссий по составлению проекта нового Уложения о наказаниях, проекта Устава уголовного судопроизводства и прочих законодательных актах. С 1845 года директор департамента Министерства юстиции.

23 мая 1847 года получил чин тайного советника, а в сентябре 1850 года — должность сенатора. С 1862 года — первоприсутствующий в 1-м отделении 5-го департамента Правительствующего сената.

По должности сенатора участвовал в рассмотрении следственных дел в 1861 году — революционера М. И. Михайлова и в 1864 году — революционного демократа Н. Г. Чернышевского с объявлением приговора. Член Верховного уголовного суда в 1866 году по делу Д. В. Каракозова и других.

Участие в громких политических процессах создало Карниолину-Пинскому репутацию, по выражению Герцена, инквизитора. И. С. Аксаков указывал, что Карниолин-Пинский «способен делать самые жестокие вещи ради выполнения закона».
Сенатор Есипович характеризовал Карниолина-Пинского как «человека жёлчного, сурового, беспощадного».

В апреле 1866 года назначен первоприсутствующим в Уголовном кассационном Департаменте, а также в Общем собрании кассационных департаментов Правительствующего сената. Удостоен ряда российских орденов до ордена Святого Александра Невского включительно.

Умер  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Личная жизнь 
Карниолин-Пинский с 1833 года был женат на Надежде Ивановне Стародубской (1816—1887), добрачной дочери актрисы Е. С. Семёновой и сенатора князя И. А. Гагарина. Свою фамилию она получила от предков Гагариных — князей Стародубских. Прожив с мужем три года, Стародубская уехала к матери в Москву, после чего супруги стали жить раздельно. Когда спустя какое-то время Карниолину-Пинскому стало известно, что жена сошлась с неким московским купцом и прижила от него несколько детей, сданных потом в приют, он возбудил уголовное преследование в отношении Стародубской. В 1845 году, когда Надежда Ивановна снова забеременела, по настоянию мужа она была разыскана и подвергнута медицинскому освидетельствованию, которое подтвердило беременность. Матвею Михайловичу удалось получить развод. Бракоразводный процесс был громким, обсуждался в тогдашнем обществе. Несмотря на заступничество матери, использовавшей свои связи известной актрисы для облегчения участи дочери, Надежда Ивановна Пинская в 1853 году была признана виновной в нарушении супружеской верности и приговорена к заключению в монастырь. В 1857 году по высочайшему повелению Пинская была освобождена от заключения в монастыре.

Примечания

Литература 
 
 
 Аксёнов М. В. Сенатор Матвей Михайлович Карниолин-Пинский (1796—1866) : Опыт описания его жизни и деятельности, с прил. силуэта и автографа. — Смоленск : Смолен. губ. стат. ком., 1910. — 32 с. + ил. [Отдельный оттиск из «Памятной книжки Смоленской губернии» на 1911 год.]
 
 
 

Выпускники Смоленской гимназии
Выпускники Главного педагогического института (до 1819 года)
Преподаватели Симбирской гимназии
Журналисты Российской империи
Литературные критики Российской империи
Юристы Российской империи
Судьи Российской империи
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Масоны России